Puebla del Prior kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Puebla del Prior (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Puebla del Prior (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar